{{Infobox animanga personaje serie
|serie = 
|nombre = 
|otrosnombres = 
|edad = 
|altura =  
|peso = 
|ocupación = 
|procedencia = Japón 
|tipoextra = 
|extra =
|relevancia = Personaje secundario. 
|familia = 
 Saori Kido (nieta adoptiva)
 Santos de bronce (Hijos en el Manga)
 Mei de Coma (Hijo solo en Saint Seiya Gigantomachia)
|seiyu = Kohei Miyauchi 
|doblador = Teófilo Martínez  Pedro D'Aguillón Lozano 
}}

  es un personaje de la serie de Manga y anime Saint Seiya, creada por el autor Masami Kurumada. Kido es un personaje menor, pero sumamente importante para el desarrollo de la historia.

Personajes de Saint Seiya